Der Begriff Nippel kann bezeichnen:

 ein Kleinteil aus der Schmiertechnik, siehe Schmiernippel
 ein Verbindungsteil der Fahrradtechnik, siehe Speichennippel
 ein Verbindungsstück für Rohre, siehe Nippel (Rohr) (auch Doppelnippel)
 den Würgenippel, ein Bauteil der Elektroinstallationstechnik
 in der Umgangssprache eine Brustwarze
 „Der Nippel“, ein Lied von Mike Krüger aus dem Jahr 1980

Nippel ist der Familienname von

Franz Xaver Nippel von Weyerheim (1787–1862), österreichischer Jurist
Friedhelm Nippel (1944–1993), deutscher Lepidopterologe
 Wilfried Nippel (* 1950), deutscher Althistoriker 

Siehe auch:
 Nipple Peak, Berg auf der Wiencke-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Nibble